Der Begriff Spur, von althochdeutsch spor „Fußabdruck“, bezeichnet:

 einen Hinweis, in der Regel in Form von Materialablagerungen oder Abdrücken, dass ein Lebewesen oder Objekt an einem Ort gewesen ist, siehe Fährte und Technische Formspuren
 in der Kriminalistik einen Hinweis auf einen möglichen Täter oder den Aufenthaltsort eines Flüchtenden oder einer gegenständlichen Spur, siehe Spur (Kriminalistik) bzw. Spurensicherung
 sehr kleine Anteile eines Stoffes in einer Gesamtmenge (Beispiel: Meerwasser enthält Spuren von Kohlenstoff), siehe auch Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung
 im Eisenbahnwesen die Spurweite (Bahn)
 in der Kraftfahrzeugtechnik die parallele Stellung der Räder zueinander, siehe Spur- und Sturzeinstellung
 im Straßenwesen eine umgangssprachliche Bezeichnung für einen Fahrstreifen
 in der Astronomie und Geodäsie die fotografierte Strichspur eines Sterns oder Satelliten
 in der Fotografie und Kunstgeschichte das Gegenteil der Aura (Benjamin)
 in der Musikaufnahmetechnik die Tonspur
 in der theoretischen Informatik ein Element einer Spursprache
 in der praktischen Informatik eine Spur auf einem Zylinder eines Festplattenlaufwerks
 in der Linguistik ein syntaktisches Element, das im Rahmen einer Bewegungstransformation erzeugt wird, siehe Generative Transformationsgrammatik
 im Klettersport einen Zusatzzacken auf Steigeisen, siehe Steigeisen#Fersensporn

in der Mathematik:
 die Summe der Diagonaleinträge einer Matrix, siehe Spur (Mathematik)
 den Schnitt einer Fläche mit einer Koordinatenachse oder Koordinatenebene, siehe Spurpunkt und Spurgerade
 die Einschränkung einer Sobolew-Funktion auf den Rand des Definitionsgebiets, siehe Spuroperator
 die Einschränkung eines Teilmengensystems auf eine Untermenge der Grundmenge, siehe Spur-σ-Algebra, Spur eines Mengensystems und Spurtopologie
 die Punktmenge, die ein Weg oder eine (ggf. orientierte) Kurve beschreibt

Spur bezeichnet folgende geografische Objekte:
 Blue Spur (Begriffsklärung)
 Spur (Texas), Stadt in Texas
 Spur Point, Landspitze an der Foyn-Küste, Grahamland, Antarktika

Spur ist der Familienname folgender Personen: 
 Günter Spur (1928–2013), deutscher Ingenieurwissenschaftler
 Simone Spur Petersen (* 1994), dänische Handballspielerin
 Staša Špur (* 1988), slowenische Fußballschiedsrichterassistentin

SPUR steht für:
 in der Kunstgeschichte die Münchner Künstlergruppe SPUR
 Flughafen Piura in Peru als ICAO-Code

Siehe auch:

 Spoor
 Spuren
 Spurs

SPUR